Rudolf Cramer von Clausbruch ist der Name folgender Personen:

*Rudolf Cramer von Clausbruch (Offizier) (1864–1916), deutscher Offizier
Rudolf Cramer von Clausbruch (Pilot) (1900–1979), deutsch-brasilianischer Pilot